Tissen steht für:
 einen Ortsteil der Stadt Bad Saulgau im Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg, siehe Großtissen

Tissen ist der Familienname folgender Personen:

 Elina Tissen (* 1986), deutsche Profiboxerin
 Jasper Tissen (* 1992), niederländischer Ruderer

Siehe auch:

 Tyssen
 Thissen
 Thyssen
 Dissen